Franciaország
Germigny, település Franciaországban, Marne megyében
Germigny, Franciaországban, Yonne megyében
Germigny-l’Exempt, település Franciaországban, Cher megyében
Germigny-l’Évêque, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Germigny-sous-Coulombs, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Germigny-sur-Loire, település Franciaországban, Nièvre megyében
Germigny-des-Prés, település Franciaországban, Loiret megyében